Мариче има више значења:

 Мариче (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мариче (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику